Kissitten ist der Name zweier ostpreußischer Orte, die heute in Russland bzw. Polen liegen:
 Kissitten (bei Kreuzburg), Kreis Preußisch Eylau: Pobereschje (bis 1992: Grigorjewo) im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Kissitten (bei Legden), Kreis Preußisch Eylau: Kisity im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen